

Пемпово — гміна в Ґостинському повіті Великопольського воєводства
 Пемпово — село в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Пемпово — село в гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства